Esistono più edifici denominati cappella di San Liborio:
 la cappella Ducale di San Liborio a Colorno
 la cappella di San Liborio a Marciana